Saratowskoje () ist eine russische Ortsbezeichnung:

 Saratowskoje, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Groß Schorellen, 1938 bis 1946 Adlerswalde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Saratowskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Dallwitz, Forsthaus, Kreis Insterburg, Ostpreußen)